Moleson kann für Folgendes stehen:
 Moléson, Schweizer Berggipfel
 Molezon, französische Gemeinde auf Okzitanisch